

Льюїсбург — місто, штат Кентуккі
 Льюїсбург — місто, штат Пенсільванія
 Льюїсбург — місто, штат Теннессі
 Льюїсбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Льюїсбург — селище, штат Огайо